

Bibbia 
Simone – nome originale di Pietro, uno dei dodici apostoli di Gesù
Simone il Cananeo – un altro dei dodici apostoli di Gesù
Simone Cireneo – uomo obbligato dai Romani a portare la Croce al posto di Gesù durante la salita al Calvario
Simone Maccabeo – re di Giuda e sommo sacerdote di Israele dal 142 al 134 a.C.
Simon Mago – iniziatore del peccato mortale di simonia
Simone – parente di Gesù

Cinema
 Simone – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Pathé Frères
 Simone – film del 1918 diretto da Camille de Morlhon
 Simone – film del 1926 diretto da Donatien
 S1m0ne – film di fantascienza

Letteratura 
Gruppo Editoriale Simone – casa editrice italiana

Onomatica
Simone – nome proprio di persona italiano maschile
Simone – variante in diverse lingue del nome proprio femminile Simona

Persone
Nome
Simone – cantautore italiano
Cognome
Afric Simone – cantante mozambicano
Alberto Simone – regista e sceneggiatore italiano
Dean Simone – attore statunitense
Domonique Simone – attrice pornografica statunitense
Edgardo Simone – scultore e scenografo italiano
Eduardo Simone – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 argentino
Franco Simone – cantante italiano
Franco Simone – linguista e critico letterario italiano
Gail Simone – fumettista statunitense
Hannah Simone – attrice, conduttrice televisiva e modella canadese
Marco Simone – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Mariolina Simone – conduttrice televisiva e radiofonica italiana
Nicolò Simone – ex canottiere italiano
Nina Simone – cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense

Televisione 
 Simone – serie animata francese